Siyəzən bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Siyəzən (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Siyəzən (Rayon)